Ringelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Joseph Ringelmann (1776–1854), erster Dozent für Zahnheilkunde und außerordentlicher Professor an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg
 Friedrich von Ringelmann (1803–1870), deutscher Jurist, Professor und bayerischer Kultusminister und Staatsminister der Justiz
 Helmut Ringelmann (1926–2011), deutscher Schauspieler und Filmproduzent
 Max Ringelmann (1868–1917), deutscher Politiker und Oberbürgermeister von Würzburg
 Maximilien Ringelmann (1861–1931), französischer Agraringenieur (Ringelmann-Skala, Ringelmann-Effekt)
 Richard Ringelmann (1889–1965), bayerischer Finanzstaatssekretär